Лэмми ().
 Лэмми, Бобби (род. 1997) — шотландский кёрлингист.
 Лэмми, Дэвид (род. 1972) — британский политик.
 Лэмми — персонаж мультсериала Happy Tree Friends.